María Cristala Constantinides Rosado (Ilo, Moquegua; 6 de marzo de 1944) es una política peruana. Fue presidente del Gobierno Regional de Moquegua entre 2003 y 2006 y alcaldesa de la provincia de Mariscal Nieto entre 1996 y 1998.

Nació en Ilo, Perú, el 6 de marzo de 1944, hija de Miguel Constantinides Elías y María Rosado Durand. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Primario N° 979 y los secundarios en el Colegio Santa Fortunata, ambos de la ciudad de Moquegua. Entre 1962 y 1967 cursó estudios superiores de servicio social en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima.

Militante de la Izquierda Unida de 1984 a 1996, fue presidenta de Movimiento Provincial Juntos por Moguegua. Se integra al Partido Democrático Somos Perú, siendo su Více Presidenta entre 2004 y 2008renunció a ese partido en el 2014.

Participó en varios procesos electorales tentando su elección como diputada (1985), senadora (1980, 1990) o congresista (2000 y 2001); alcaldesa de la provincia de Mariscal Nieto en 1980, 1983, 1995, 1998 y 2014 y presidente del Gobierno Regional de Moquegua en las elecciones regionales del 2002, 2006 y 2010. De todas estas oportunidades fue elegida diputada en las elecciones generales de 1985 por la Izquierda Unida, alcaldesa en 1980 y 1996 y presidenta regional en 2002.

Referencias

Ileños
Miembros del Partido Somos Perú
Diputados de Perú 1985-1990
Alcaldes de Mariscal Nieto
Gobernadores Regionales de Moquegua
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Sanmarquinos (siglo XX)
Opositores al gobierno de Alberto Fujimori
Miembros de Izquierda Unida (Perú)